Джелил Акинделе (; род. , Абеокута, США) — американский профессиональный баскетболист, играет на позиции центрового. Выступает за баскетбольный клуб «Вакерос де Баямон».

Карьера 
Начинал карьеру в США в студенческой лиге NCAA за колледж Чикаго. В сезоне 2004-2005 набирал в 12 очков и выполнял 8,6 подборов в среднем за игру. Следующие два сезона провёл в американской Д-Лиге, становился победителем регулярного чемпионата и финалистом плей-офф в составе «Форт-Уэрт Флайерз». После этого перебрался в Европу. Играл в итальянском «Скаволини», французском «По-Ортез» и «Роан».

В 2006, 2007 и 2009 годах выступал за сборную Нигерии на чемпионате Африки.

Статистика

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Ссылки 
 Джелил Акинделе на сайте draftexpress.com
 Джелил Акинделе на сайте nba.com
 Джелил Акинделе на сайте fiba.com
 Джелил Акинделе на сайте acb.com
 Джелил Акинделе на сайте eurobasket.com

Баскетболисты Нигерии
Игроки «Форт-Уэрт Флайерз»
Игроки «Айова Энерджи»
Игроки БК «По-Ортез»
Игроки БК «Виктория Либертас Пезаро»
Игроки БК «Роан»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Сиена»
Игроки БК «Спартак-Приморье»
Игроки БК «Петрохими Бандар Имам»
Игроки БК «ЮвеКазерта»
Игроки БК «Шампвиль»
Игроки БК «Будучност»
Игроки БК «Гран-Канария»
Игроки БК «Фуэнлабрада»
Игроки «Вакерос де Баямон»
Игроки «Метрос де Сантьяго»
Игроки БК «Ешильгиресун»
Игроки сборной Нигерии по баскетболу